Tak Tak - T-Mobile na kartę – polska marka usług typu prepaid należąca do operatora sieci T-Mobile, firmy T-Mobile Polska.

Tytuły 
 Tak! Tak! – album zespołu Obywatel GC
 Tak tak – film polski z 1991 roku

Zobacz też 
 Tak